Filipa z Guelders (9. listopad 1467 – 28. únor 1547) byla lotrinskou vévodkyní. Vládla jako regentka během nepřítomnosti svého syna.

Život 
Byla dcerou Adolfa z Guelders a Kateřiny Bourbonské. Narodila se ve městě Grave, v Nizozemí, společně se svým dvojčetem, bratrem Karlem. K posílení vazeb mezi Francií a Lotrinskem byla vybrána jako nevěsta pro vévodu Reného II. Lotrinského. Svatba se konala 1. září 1485 v Orléans. Po smrti svého manžela se Filipa snažila převzít vládu nad vévodstvím jako regentka za svého 19letého syna, ale bylo rozhodnuto, že už je dost starý na to, aby vládl sám. Když vévoda Antonín odjel na francouzské tažení do Itálie, jmenoval svou matku Filipu regentkou po dobu jeho nepřítomnosti. Byla jednou z nejmoudřejších regentek.

13. června 1509 vykoupila od Markéty z Vaudémont loďstvo z Mayenne. 15. prosince 1519 odešla do kláštera klarisek v Pont-à-Mousson, kde zůstala až do své smrti. V rodině byla velmi dominantní postavou a všichni s ní jednali s úctou. Navíc byla díky svému pověstnému soucitu oblíbená u veřejnosti. Její bratr Karel, vévoda z Guelders, zemřel 30. června 1538 bez legitimních potomků. Filipa si nárokovala vévodství Gelderland a Jülich, ale vévodství se chopil císař Karel V. Poté postoupila nároky svému synovi Antonínovi, který je zařadil do svého erbu. Filipa zemřela v klášteře klarisek v Pont-à-Mousson 28. února 1547 ve věku sedmdesáti devíti let. Přežila devět ze svých jedenácti dětí a dožila se narození některých svých pravnoučat, například Marie Stuartovny.

Potomci 
Filipa a René spolu měli několik dětí:

 Karel (1486–?)
 František (*/† 1587)
 Antonín (1489–1544), lotrinský vévoda ⚭ 1515 Renata Bourbonsko-Montpensierská (1494 - 1539)
 Anna (1490–1491)
 Mikuláš (1493–?)
 Alžběta (1494–1508)
 Klaudius (1496–1550), první vévoda de Guise ⚭ 1513 Antoinette Bourbonská (1494 - 1583)
 Jan (1498–1550), kardinál, biskup
 Ludvík (1500–1528), biskup z Verdunu
 Claude (1502–?)
 Kateřina (1502–?)
 František (1506–1525), hrabě z Lambescu; padl v bitvě u Pavie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinské vévodkyně
Nizozemské šlechtičny
Francouzské osobnosti 16. století
Francouzky 15. století
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 16. století
Narození v roce 1467
Narození 9. listopadu
Úmrtí v roce 1547
Úmrtí 28. února
Úmrtí v Nancy
Ženy